

Letteratura 
 Dal passato incubi per l'87° (Long Time No See) – romanzo di Ed McBain del 1977
 Chi non muore si rivede (Long Time No See) – romanzo di Susan Isaacs del 2001

Musica 
 Long Time No See – album di Kazuhiko Inoue del 1992
 Long Time No See – album degli FM del 2003
 Long Time No See – album dei 5566 del 2005

Altro 
 Long Time No See – cortometraggio del 1954 prodotto dalla RKO Radio Pictures
Long Time No See – webserie sudcoreana del 2017 diretta da Kang Woo